Mlacom d.o.o. je slovensko podjetje, ki se ukvarja s prodajo strojne in programske računalniške opreme. Ponujajo računalniške komponente in sestavljene osebne računalnike, prenosnike, strežniške sisteme in ostalo računalniško opremo.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1989.

Zunanje povezave   
 Uradna spletna stran

 
Podjetja Slovenije
Podjetja, ustanovljena leta 1989